VfL Osnabrück (celým názvem: Verein für Leibesübungen von 1899 e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v Osnabrücku, jenž leží ve spolkové zemi Dolní Sasko. Fotbalový oddíl působí od sezóny 2020/21 ve 3. lize, třetí německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Stadionu an der Bremer Brücke s kapacitou 16 667 diváků. Klubové barvy jsou fialová a bílá.

Založen byl 17. dubna 1899 pod názvem FC 1899 Osnabrück. Svůj současný název nese od roku 1946. Největším úspěchem fotbalového oddílu je dvojnásobný triumf v Gaulize Niedersachsen, jedné ze skupin tehdejší nejvyšší fotbalové soutěže na území Německa.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl basketbalu, tenisu, gymnastiky, plavání a stolního tenisu.

Historie 
První fotbalový klub v Osnabrücku byl založen dne 17. dubna 1899 pod názvem FC 1899 Osnabrück ze dvou rekreačních týmů Antipodia Osnabrück a Minerva Osnabrück. První zaznamenaný fotbalový zápas byl Osnabrücker proti FC Brema Brémy, zápas skončil remízou 1:1. V roce 1906 přišel první zápas proti cizímu týmu, proti Tubantia Hengelo z Nizozemska.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1899 – FC 1899 Osnabrück (Fußballclub 1899 Osnabrück)
 1920 – fúze s Osnabrücker BV 05 ⇒ BV Osnabrück 1899 (Ballspielverein Osnabrück von 1899)
 1924 – VfL Osnabrück (Verein für Leibesübungen von 1899 Osnabrück)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem 1. FSV Osnabrück (1. Fußballsportverein Osnabrück)
 1946 – VfL Osnabrück (Verein für Leibesübungen von 1899 e. V.)

Získané trofeje 
 Gauliga Niedersachsen ( 2× )
 1938/39, 1939/40
 Niedersachsenpokal ( 4× )
 2004/05, 2012/13, 2014/15, 2016/17

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1935: Bezirksliga Niedersachsen
 1935–1936: Gauliga Niedersachsen
 1936–1937: Bezirksliga Niedersachsen
 1937–1939: Gauliga Niedersachsen
 1939–1942: Gauliga Niedersachsen-Nord
 1942–1943: Gauliga Weser-Ems
 1943–1944: Gauliga Weser-Ems/Osnabrück
 1947–1963: Fußball-Oberliga Nord
 1963–1974: Fußball-Regionalliga Nord
 1974–1981: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1981–1984: 2. Fußball-Bundesliga
 1984–1985: Fußball-Oberliga Nord
 1985–1991: 2. Fußball-Bundesliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1992–1993: 2. Fußball-Bundesliga
 1993–1994: Fußball-Oberliga Nord
 1994–2000: Fußball-Regionalliga Nord
 2000–2001: 2. Fußball-Bundesliga
 2001–2003: Fußball-Regionalliga Nord
 2003–2004: 2. Fußball-Bundesliga
 2004–2007: Fußball-Regionalliga Nord
 2007–2009: 2. Fußball-Bundesliga
 2009–2010: 3. Fußball-Liga
 2010–2011: 2. Fußball-Bundesliga
 2011– : 3. Fußball-Liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1939/40: Osnabrück (vítěz sk. Nord) ve finále vyhrál nad Hannoverem (vítěz sk. Süd) celkovým poměrem 5:4 (1. zápas – 3:2, 2. zápas – 2:2).
 1940/41: Osnabrück (vítěz sk. Nord) ve finále prohrál s Hannoverem (vítěz sk. Süd) celkovým poměrem 2:4 (1. zápas – 1:1, 2. zápas – 1:3).
 1941/42: Osnabrück se v konečné finálové skupině umístil na posledním šestém místě.
 1943/44: Osnabrück se v konečné finálové skupině umístil na posledním třetím místě.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Osnabrück
Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Dolním Sasku
Fotbalové kluby založené v roce 1899